Падали́:

 Падали — озеро в долине реки Амур.
 Падали — село в Амурском районе Хабаровского края.